Wiesner peut faire référence à :
 Claus-Ulrich Wiesner,  écrivain et scénariste allemand
 David Wiesner
 Le Monde englouti (David Wiesner)
 Judith Wiesner
 Julius von Wiesner
 Karel Wiesner, professeure et chimiste canadienne.
 Kenneth Wiesner, athlète américain
 Paul Wiesner, skipper allemand
 Frigyes Mezei, dont le nom germanisé est Friedrich Wiesner.
 Stephen Wiesner, physicien américano-israélien

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme